Магомед Гиназов — российский боец смешанных единоборств, представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2012 года. Известен по участию в турнирах бойцовской организации ACA.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|15-7
| Важа Циптаури
|Решением (единогласным)
|ACA 144: Немчинов - Дипчиков
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-6
| Магомед Магомедов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA YE 22 ACA Young Eagles 22
|
|align="center"|2
|align="center"|2:46
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-6
| Алхас Абдулмеджидов
|Решением (единогласным)
|ACA YE 15 ACA Young Eagles
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-6
| Майкон Сильван
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 98 Fight Day
|
|align="center"|2
|align="center"|2:56
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
| Жосиель Сильва
|Решением (большинством судейских голосов)
|ACA 92 Poland
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Энтони Леоне
|Решением (единогласным)
|ACB 85 Leone vs. Ginazov
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Бруно Виана
|Техническим нокаутом (удары ногами и добивание)
|ACB 79 Alfaya vs. Agujev
|
|align="center"|2
|align="center"|0:48
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Иоан Вранцеану
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 70 Barnatt vs. Askham
|
|align="center"|2
|align="center"|3:13
|
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3
| Матеус Маттос
|Решением (единогласным)
|ACB 57 Yan vs. Magomedov
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Александр Плетенко
|Решением (единогласным)
|ACB 45 Absolute Championship Berkut 45
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Бруно Диас
|Решением (единогласным)
|ACB 40 — Battleground
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Кирилл Медведовский
|Решением (единогласным)
|ACB 31 — Magomedsharipov vs. Arapkhanov
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
| Денис Муцнек
|Решением (единогласным)
|ACB 27 — Dushanbe
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Александр Лунга
|Решением (единогласным)
|ACB 23 — Young Eagles 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Берик Султангалиев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACB 21 — Grozny
|
|align="center"|1
|align="center"|1:01
|
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Александр Лунга
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ACB 20 — Sochi
|
|align="center"|1
|align="center"|3:53
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Алексей Василевский
|Решением (единогласным)
|Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 9
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Магомед Гитинов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 1
|
|align="center"|1
|align="center"|2:40
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Аслан Пидаев
|Техническим нокаутом (удары)
|Berkut Cup 2013 — 6 Final Round
|
|align="center"|2
|align="center"|4:30
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Мурад Галаев
|Решением (единогласным)
|Berkut Cup 2013 — 4 Round
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Нашхо Галаев
|Сабмишном (кимура)
|Berkut Cup 2013 — 1 Round
|
|align="center"|1
|align="center"|1:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Расул Очаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC 45 — Thunder in Grozny
|
|align="center"|2
|align="center"|4:51
|
|.
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Магомеда Гиназова на сайте Sherdog
 Профиль Магомеда Гиназова на сайте Fighttime
 Профиль Магомеда Гиназова на сайте ACA MMA
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств России